Un club sportif (CS) est une infrastructure encadrant les sportifs. Il est composé de membres et peut être comparé à une mini-société avec son bureau dirigeant. Il est composé d'un encadrement sportif comportant des entraîneurs, des médecins, des kinésithérapeutes, des préparateurs physiques, des psychologues du sport en plus des sportifs eux-mêmes.

Le club sportif promeut un sport en particulier (football, basket-ball…), une famille de sports (athlétisme, cyclisme) ou encore une diversité de sports (club omnisports).

Actualités 
Désormais, les clubs sportifs souhaitent diversifier leurs membres et leurs publics.

Afin de toucher des familles dans leur intégralité, l'offre de produits et services proposés impliquent une expérience complète. À titre d'exemple, dans le domaine du foot, l'organisation de spectacle et d'événement passe par des services, avant, pendant et après le match, aux abords du stade, dans les vestiaires ou encore les coulisses.

Les clubs sportifs également souhaitent renforcer leurs relations avec les sponsors et partenaires, notamment par la voie d'expérience corporate pour les entreprises.

Statistiques en France 
Le ministère des sports estimait à  le nombre de clubs de sport affiliés à des fédérations françaises agréées en 2012, et à  en 2010 (données au ) :
  affiliés à trente fédérations unisport olympiques ;
  affiliés à  unisport non olympiques (Fédération française de sports de contact et disciplines associées non comprise) ;
  affiliés à vingt-trois fédérations multisports.

Source : Ministère des sports.

Nombre de clubs unisport affiliés à des fédérations sportives agréées MSS, par sports en France :

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Club omnisports
 Club de football

Liens externes 
  Journal officiel des associations et clubs sportifs français
  Transfert des joueurs des clubs sportifs
  Portail des associations sportives

Vocabulaire sportif